Zpravodaj může být:

 zpravodaj (profese) – označení novinářské profese
 parlamentní zpravodaj
 zahraniční zpravodaj
 televizní zpravodaj
 rozhlasový zpravodaj
 zpravodaj (funkce) – oficiální společenská funkce
 zpravodaj státní ochrany přírody – dobrovolná občanská funkce pro laické spolupracovníky orgánů státní ochrany přírody
 zpravodaj (tiskovina) – bulletin, občasník, specializovaný odborný neperiodický časopis

Související články 
 zpravodajec
 zpravodajství

Externí odkazy